Либрилья () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мурсия в составе автономного сообщества Мурсия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Гвадалентин. Занимает площадь 56 км². Население — 5 305 человек (на 2019 год).

Покровителем города считается святой Бартоломе.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 

Муниципалитеты Мурсии
Города Мурсии